Guerra degli alleati (220-217 a.C.) – Conflitto combattuto tra la lega ellenica, guidata da Filippo V di Macedonia, e la lega etolica
Guerra degli alleati (357-355 a.C.) – Conflitto tra la seconda lega delio-attica e alcune città ribelli